Села:
 Голубієвичі — Житомирська область, Коростенський район
 Голубієвичі — Кіровоградська область, Компаніївський район